Burton steht für:
 Burton (Familienname), ein Familienname, hier zu Namensträgern
 Burton (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke
 Burton Snowboards, eine Snowboard-Marke
Burton Menswear, britisches Modeunternehmen und Modelabel 
 Burton Car Company, ein niederländischer Automobilhersteller
 Burton (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Burton GmbH Melle, heute Refratechnik
 Burton Cove, Bucht auf Bird Island im Archipel Südgeorgiens und der Südlichen Sandwichinseln
 Burton Point, Landspitze von Krogh Island im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Burton Rocks, Rifffelsen in der Marguerite Bay vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Mount Burton, Berg im Viktorialand, Antarktika

Personen:
 Burton Greene (1937–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Burton Miller (1926–1982), US-amerikanischer Kostümbildner
 Burton F. Miller (1905–1976), US-amerikanischer Filmtechniker
 Burton Morris (* 1964), US-amerikanischer Maler
 Burton Richter (1931–2018), US-amerikanischer Physiker, Nobelpreisträger 1976

Pseudonym:
 Miles Burton, Pseudonym des britischen Kriminalschriftstellers Cecil Street (1884–1965)
 Lori Burton, US-amerikanische Sängerin (1940–2021)

Orte in Australien
 Burton (South Australia), Stadtteil von Adelaide

Orte in Großbritannien:
 Burton upon Trent, Stadt in der Grafschaft Staffordshire in England
 Burton Bradstock, Dorf in Dorset
 Burton (Cheshire), Ort auf Wirral (Halbinsel), Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Burton (Duddon and Burton), Ort in Duddon and Burton, Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Burton (Lincolnshire), Ort in West Lindsey, Lincolnshire, England
 Burton (Pembrokeshire), Ort in Pembrokeshire, Wales

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burton (Arizona)
 Burton (Arkansas)
 Burton (Idaho)
 Burton (Illinois)
 Burton (Kentucky)
 Burton (Michigan)
 Burton (Mississippi)
 Burton (Missouri)
 Burton (Nebraska)
 Burton (North Carolina)
 Burton (Ohio)
 Burton (Oklahoma)
 Burton (South Carolina), Stadt in South Carolina
 Burton (Johnson County), Stadt im Johnson County in Texas
 Burton (Washington County), Stadt im Washington County in Texas
 Burton (Washington)
 Burton (West Virginia)
 Burton (Wisconsin)
 Burton City (Ohio)
 Burton Hills (North Carolina)
 Burton Station (Ohio)

im NRHP gelistete Objekte:
 Burton (Indianapolis), in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000059
 Burton Building, in Nogales, Arizona, ID-Nr. 85001848
 Burton Commercial Historic District, in Burton, Texas, ID-Nr. 91000709
 Burton Farmers Gin, in Burton, Texas, ID-Nr. 91000712
 Burton Hardware Store, in Seaford, Delaware, ID-Nr. 78000927
 Burton High School, in Burton, Texas, ID-Nr. 91000711
 Burton Lane Bridge, in Martinsville, Indiana, ID-Nr. 97000302
 Burton Village Historic District, in Burton, Ohio, ID-Nr. 74001501
 Burton-Rosenmeier House, in Little Falls, Minnesota, ID-Nr. 86000328

Siehe auch:
 Burton Island
 Lac Burton
 Burton Lake
 Burton Mill
 Burton Township